Bundestagswahlkreis 147 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hochsauerlandkreis (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Soest (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Ahrweiler (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bergstraße (1949 bis 1976)